System Poliwanowa jest systemem oddania dźwięków języka japońskiego za pomocą cyrylicy.

Poniżej znajduje się cyrylizacja opracowana przez Jewgienija Poliwanowa. Należy zauważyć, że ma ona swoje własne konwencje pisowni i nie musi stanowić bezpośredniej transkrypcji fonetycznej wymowy.

Tabela 
Znaki hiragany i katakany w systemie Poliwanowa.

Wyjątki 
Powyższe zasady nie są stosowane w stosunku do kilku wyjątków związanych z zapisem nazw własnych. Są to:

Wiele nazw własnych rozpoczynających się ma „Jo” (lub głoska „jo” jest po samogłosce) jest zapisanych przy użyciu „Йо” zamiast „Ё” (np. Йоко dla Yoko).

Zobacz też 
 Rōmaji

Linki zewnętrzne 
 
 Wniosek o skoordynowany system transkrypcji japońskiej w kilku językach słowiańskich
 Суси or Суши (Susi or Sushi) – Cyrillisation of し (and others) controversy (ros.)
 Automatyczna cyrylizacja katakany i hiragany

Język japoński